«План Б» () — дебютный полнометражный фильм сценариста и режиссёра Марко Бергера, история аргентинского парня, который соблазняет бойфренда своей бывшей подруги.

Картина участвовала в официальных отборах на Международном фестивале независимого кино в Буэнос-Айресе (BAFICI), Римском международном кинофестивале, Лондонском кинофестивале, кинофестивалях в Гаване, Палм-Спрингсе, Бильбао, Тулузе, Амстердаме и Мельбурне.

Сюжет 
После разрыва Бруно с Лаурой, в голове молодого человека зреет безумный план, цель которого — вернуть девушку обратно. Бруно знает, что у Лауры есть новый бойфренд по имени Пабло, и этот самый Пабло раньше имел опыт отношений с парнями.

Бруно решает соблазнить Пабло и таким образом дискредитировать его в глазах Лауры. Дуэль из-за женщины сближает парней. Общие интересы, воспоминания, пристрастие к алкоголю и легким наркотикам толкают их в объятия друг друга и заставляют пересмотреть свою сексуальность. К концу фильма Бруно понимает, что ему не нужна Лаура, а Пабло — тот, кого он давно искал.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Аргентины
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы на тематику бисексуальности
Фильмы Аргентины 2009 года
Фильмы ЛГБТ-тематики Аргентины
Фильмы Марко Бергера